Соревнования в плавании на 400 метров комплексным плаванием (мужчины) на Олимпиаде 2008 года проводились 9 и 10 августа в Пекинском национальном плавательном комплексе.

Золото с мировым рекордом выиграл Майкл Фелпс. Ласло Чех с рекордом Европы занял второе место.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований, мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировые рекорды:

Заплывы

Отборочные 
9 августа 2008, с 18:33 до 18:57 по местному времени (UTC+8)

Финал 
10 августа 2008, в 10:03 по местному времени

Ссылки 
Beijing 2008 Official Results Book: Hockey-Wrestling  — плавание см. на стр. 1177—1324

Комплекс, мужчины, 400 м